Муниципалитет Брагадо  () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 2230 км². Население — 41 336 человек. Плотность населения — 18,52 чел./км².

Административный центр — Брагадо.

История 
Муниципалитет был создан 17 октября 1851 года.

География 
Муниципалитет расположен в центральной части провинции Буэнос-Айрес.

Муниципалитет граничит:
на северо-западе — c муниципалитетом Хунин
на северо-востоке — с муниципалитетом Чакабуко
на востоке — с муниципалитетом Альберти
на юго-востоке — с муниципалитетом 25 Мая
на юго-западе — с муниципалитетом 9 Июля
на западе — с муниципалитетом Хенераль-Вьямонте

Важнейшие населённые пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес